António Manuel Jesus Borges (Chaves, 20 de abril de 1955) é um ex-futebolista e atualmente treinador de futebol português.

Naturais de Chaves (Portugal)
Treinadores de futebol de Portugal
Futebolistas de Portugal